«Сёстры» () — американский драматический фильм 2005 года режиссёра Артура Аллана Сайделмана по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры». 

Фильм впервые был показан 23 апреля 2005 года в рамках кинофестиваля «Tribeca Film Festival» и получил смешанные отзывы кинокритиков.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю трёх сестёр и брата, их семейных проблем, карьерных взлетов и падений после смерти отца.

В ролях

Номинации и награды 
 2005 — три премии «Dixie Film Festival» в категориях «Лучший фильм», «Лучший актёр» (Эрик Маккормак) и «Лучшая актриса» (Мария Белло).
 2006 — премия «RiverRun International Film Festival» в категории «Лучшая актриса» (Мария Белло).
 2006 — номинация на премию «Casting Society of America» в категории «Лучший кастинг независимого художественного фильма».

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Артура Аллана Сайделмана
Фильмы США 2005 года